Rollenwechsel steht für:

 Rollenwechsel, Wechsel der sozialen Rolle
 Rollenwechsel, psychotherapeutische Technik, siehe Rollentausch